Данченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Данченко, Александр Григорьевич (1926—1993) — народный художник УССР.
 Данченко, Алексей Евгеньевич (1904—1983) — деятель морского флота, депутат Верховного Совета СССР.
 Данченко, Борис Иванович (род. 1947) — депутат Государственной Думы РФ.
 Данченко, Видас Владимирович (род. 1973) — литовский футболист.
 Данченко, Владимир Андреевич (1914—1967) — советский актëр театра и кино.
 Данченко, Евдокия Фёдоровна (1920—2019) — Герой Социалистического Труда.
 Данченко, Михаил Васильевич (1897—1956) — советский государственный деятель, генерал-лейтенант.
 Данченко, Олег Сергеевич (род. 1994) — украинский футболист.
 Данченко, Сергей Владимирович (1937—2001) — советский и украинский театральный режиссёр.
 Данченко, Татьяна Евгеньевна (род. 1971) — российский тренер по синхронному плаванию.
 Данченко, Юрий Владимирович (род. 1979) — украинский футболист.

См. также 
 Данченков
 Немировичи-Данченко — дворянский род
 Немирович-Данченко
 Данькин
 Даньков
 Даньковский
 Даньшин